Morehead ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Morehead (* 1957), US-amerikanische Sprinterin
 Charles S. Morehead (1802–1868), US-amerikanischer Politiker

 Seth Morehead (1934–2006), US-amerikanischer Baseballspieler

Morehead ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Morehead (Kansas)
 Morehead (Kentucky)
 Morehead City, North Carolina

in Papua-Neuguinea:
 Morehead (Papua-Neuguinea)

Morehead steht für:
 Morehead State University in Kentucky 

Siehe auch:
 Morehead Township